Томасов — фамилия; имеет женскую форму Томасова.
 Томасов, Марин (род. 1987) — хорватский футболист.
 Томасов, Николай Николаевич (1861—?) — русский педагог-филолог.